Пермский скоростно́й трамва́й — отмененный проект скоростной трамвайной системы в Перми, Россия.

Предыстория

Существующие трамвайные линии 

В настоящее время трамвай в Перми перевозит менее 30 % от общего числа пассажиров. Строятся новые линии и реконструируются старые.

Маршрут 
Линия скоростного трамвая в Перми должна была от Паркового, ТПУ Пермь II, Дзержинская, Порт Пермь, Попова, Комсомольский проспект, Сибирская, Пермь I, Славянова до ТПУ Мотовилиха.

Значение 
Уменьшить интервалы (ходит всего 30 электричек, больше ходить не может из-за экономических причин) и сделать больше переходов на набережную (на набережную можно пройти только в 3-х местах).

Строительство 
Планировалось начать строительство между ТПУ Пермь II и Пермь I в 2020, а закончить в 2022 году. В дальнейшем планировалось продлить линию до Мотовилихи в 2023 году, а позже и в микрорайон Парковый.

26 января 2020 года было закрыто регулярное движение поездов между станциями Пермь II и Пермь I.

Финансирование перенесли с 2020 на 2021, это связано с долгой процедурой внесения поправок в Генплан города.

В феврале 2021 года разработка была приостановлена в связи с разработкой наземного метро.

17 сентября 2021 движение электричек между станциями Пермь II и Пермь I было возобновлено. На этом проект скоростного трамвая можно считать окончательно закрытым.

Критика 
Люди не смогут добираться какое-то время быстро и без пробок (власти запустили автобусы от Пермь I до ТПУ Пермь II, пока ветка закрыта). Вне города придется пересаживаться на электричку.

Подвижной состав 
На маршруте могут использоваться только вагоны с двумя кабинами, скорее всего это будут вагоны от компании ПК Транспортные системы (например, 71-934 «Лев», один вагон которого был закуплен в 2019 году и работает на 12 маршруте).

Примечания 

Скоростной трамвай
Транспорт Перми